Collegio elettorale di Gorgonzola – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Gorgonzola – collegio elettorale del Regno di Sardegna